Józef Kosiński – malarz
 Józef Kosiński – kapitan, uczestnik wojen napoleońskich, kawaler Legii Honorowej